Metro steht für:

 Stadtbahn
 U-Bahn, Teil städtischer Nahverkehrsmittel, sowie auch ähnlicher, in Deutschland aber nicht als U-Bahn bezeichneten, Schienenverkehrssysteme mit hohem Takt und hoher Kapazität
 Metro von Verona, Heiliger
 Metro-Kino (Kiel), Filmtheater
 Volumeneinheit für Öl, siehe Ölmaß #Metro
 Metro Chicago, Konzerthalle in Chicago
 Fairchild Swearingen Metro, Turbopropflugzeug
 Austin Metro, Pkw-Modell von Austin, MG bzw. Rover
 Geo Metro, Pkw-Modell von Geo, siehe Geo (Automarke) #Geo Metro

Orte:
 Metro (Lampung), indonesische Stadt in der Provinz Lampung auf Sumatra

Informationstechnik:
 Metro, Java-Plattform im Kontext von Webservices, siehe Java (Programmiersprache)
 Metro, Entwicklungs-Codenamen für die Benutzerschnittstelle von Windows Phone und Windows 8, siehe Microsoft Windows 8 #Benutzeroberfläche
 Metro, Entwicklungs-Codename des Dateiformates XPS, siehe XML Paper Specification

Werktitel:
 Metro (New-Wave-Band), britisch (1976–1980er)
 Metro (Band), Fusion-Band (ab 1994)
 Metro – Verhandeln ist reine Nervensache, US-Actionfilm von Thomas Carter (1997)
 Metro (Spiel), Brettspiel (2000)
 Metro – Im Netz des Todes, russischer Film (2013)

Medien:
 Metro (Associated Newspapers Limited), Zeitung des britischen Medienkonzerns Daily Mail and General Trust
 metro (Niederlande), niederländische Ausgabe der Gratiszeitung Metro International S.A.
 Metro (Zeitung), Gratiszeitung der Printmedien-Gruppe Metro International S.A.

Unternehmen:
 Metro AG, vormals Metro Group, börsennotierter Groß- und Einzelhandelskonzern
 Metro Inc., kanadisches Einzelhandelsunternehmen für Lebensmittel
 Metro Pictures Corporation, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 MetroJazz Records, US-Plattenfirma, Sublabel von MGM Records

Siehe auch:
 Metro 2033 (Begriffsklärung)
 Métro (Begriffsklärung)

 Metropolitan (Begriffsklärung)
 Meetro (Instant Messenger)
 Métraux (Begriffsklärung)

Abkürzung